Ransomville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ransomville (Kansas)
 Ransomville (New York)
 Ransomville (North Carolina)